Константи́н Анато́льевич Милова́нов (род. 15 июля 1972, Энгельс, Саратовская область) — российский актёр театра и кино.

Биография 

Константин Милованов родился 15 июля 1972 года в городе Энгельс Саратовской области. В годы учёбы в школе занимался в театральной студии. По окончании школы год учился в Саратовском политехническом институте, потом прошёл обучение на повара. Вернулся к мысли о карьере актёра в 1992 году, поступил на театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова (педагог — Александр Григорьевич Галко).

В 1997 году окончил обучение и стал актёром Саратовского государственного академического театра драмы имени И. А. Слонова. За годы работы в театре исполнил несколько ярких ролей, стал одним из любимых актёров саратовских театралов.

В 2004 году покинул Саратовский театр драмы и сосредоточился на работе в кино.

Личная жизнь 
Константин Милованов был женат на сокурснице по театральному факультету, а потом и коллеге по Саратовскому театру драмы. Сын Арсений.

В 2011 году во втором браке в семье актёра родилась дочь Ульяна.

Творчество

Роли в театре

Саратовский драматический театр 
 «Безумие любви» С.Шепарда. Режиссёр: Александр Галко — Эдди
 1998 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова. Режиссёр: Станислав Таюшев — Трофимов
 1998 — «На дне» М. Горького. Режиссёр: Антон Кузнецов — Васька Пепел
 1999 — «Изобретательная влюблённая» Лопе де Вега — Лусиндо
 «Господин де Мопассан» Антона Кузнецова — Этьен
 «Таня-Таня» Ольги Мухиной — Василий Охлобыстин
 «Конкурс» Александра Галина — Вася Бок
 «Сплендидс» Жан-Пьер Жене — полицейский
 «Завтрак у предводителя» И. С. Тургенев — Нагланович
 «Ночь в библиотеке» Жан-Кристоф Байи — Раджонелло
 «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова — Славка
 «Мечтатели» (по пьесам «Лес» и «Таланты и поклонники» А. Н. Островского) — Пётр Мелузов
 «Снежная королева» Евгения Шварца — Сказочник

Роли в кино 
 2004 — Богатство — Александр Михайлович Исполатов
 2004 — Москва. Центральный округ 2 (фильм № 2 «Седьмое небо») — Юрий
 2004 — Моя Пречистенка / Две любви — Александр Попов, командир роты, муж Анны Репниной
 2004 — Вызов (фильм № 1 «И раб, и царь») — Олег Иванович Карташов
 2005 — Охота на изюбря — Николай Заславский, генеральный директор московского филиала Ахтарского металлургического комбината (АМК)
 2005 — Голова классика — монах
 2005 — Каменская 4 (фильм № 1 «Личное дело») — Георгий Дударев
 2005 — Обречённая стать звездой — Сергей, муж Валентины, отец Ларисы и Жени
 2006 — Острог. Дело Фёдора Сеченова — Фёдор Витальевич Сеченов, майор, друг и бывший сослуживец убитого начальника тюрьмы
 2006 — Мёртвое поле — Радик Косарев, прапорщик
 2006 — Под Большой Медведицей — Хасанов
 2007 — Поцелуи падших ангелов — Мартын, начальник службы безопасности бизнесмена Романа Демидова
 2007 — Презумпция вины — Фёдор Полетаев, отец Маши
 2008 — Хорошие парни — Сергей Петраков («Репа»)
 2008 — Смертный грех
 2008 — Отряд — стрелок
 2008 — Караси — Виктор Борисович
 2008 — Время грехов — Николай Ерёмин, участковый уполномоченный милиции и лесник
 2008 — Почтальон — Андрей Большаков
 2008 — Кипяток — Кирилл Стеклов, отец Люсика
 2008 — Блудные дети — Вадим Мамонтов, сын Андрея Феликсовича
 2008 — Нежные встречи — Валерий
 2009 — Прыжок Афалины — Николай Лунин, уголовник по прозвищу «Мыкола»
 2009 — Иван Грозный — Юрий Иванович Кашин, голова и воевода
 2009 — Рябиновый вальс — Дорофеев
 2009 — С четверга на пятницу (короткометражный)
 2010 — Совсем другая жизнь — Андрей Чащин, муж Риты
  — Улыбнись, когда плачут звёзды — Константин Светлов, мэр города, муж Анны
 2010 — Ярослав. Тысячу лет назад — Будимир
 2010 — Сёстры Королёвы — Герман Ромашин, муж Маргариты Королёвой
  — Остров ненужных людей — Вадим, картограф, отец Екатерины
  — Случайный свидетель — Михаил Васильевич Романов, криминальный бизнесмен
  — Суперменеджер, или Мотыга судьбы — Рамзай, офицер ФСБ
  — Превратности любви — Виктор
 2012 — Ящик Пандоры — Василий, бизнесмен
 2012 — Анна Герман — Евгений Фридрихович Герман (Ойген Херманн), бухгалтер на хлебозаводе, первый муж Ирмы, отец Анны Герман
  — Уральская кружевница — Степан Морозов, отец Алёны
  — Ёжик (короткометражный)
  — Время любить — Руслан
  — Я думал, ты будешь всегда — Евгений Иванович Котов
  — Фёдоров — Святослав Николаевич Фёдоров, врач-офтальмолог, глазной микрохирург, профессор
  — Домоправитель — Николай Константинович Аистов, олигарх, муж Елены, отец Кати Мартыновой и Ангелины Аистовой
  — Двойная жизнь — Марк Анатольевич Ершов
  — Танкисты своих не бросают — Фёдор Серов, капитан танковых войск в отставке, муж Марины Алёхиной
  — Чужой среди своих — Олег Петрович Волков, сотрудник ФСБ
  — 118 секунд до… и после (другое название — «Дистанция») — Петрович
  — Офицерские жёны — Николай Антонов, офицер, муж Катерины
  — Власик. Тень Сталина — Николай Сидорович Власик,  начальник охраны Иосифа Сталина
  — Штрафник — Фёдор Пантелеевич Тимошенко, начальник уголовного розыска
  — Вурдалаки — Георгий, брат Милены
  — Медное солнце — Антон Ионов, старший лейтенант милиции
  — Тот, кто читает мысли (Менталист) (серия № 6 «Игра с огнём») — Иван Жбанов, начальник охотохозяйства
  — Катя и Блэк — Арсений Булатов, майор полиции
  — Грозный — Дмитрий Хворостинин, воевода
  — Анатомия сердца — Николай Иванович Коршунов, директор Бартовского химического комбината, вдовец, отец Марины
  — Собор — Автоном
  — Через прицел — полковник Ревякин, командир полка

Призы и награды 
 Приз за лучшую мужскую роль второго плана («Поцелуи падших ангелов») на фестивале в Шанхае (2007)

Примечания 

Актёры России
Родившиеся в Энгельсе
Выпускники Саратовской театральной школы